Stanowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Stanowice, village du powiat de Góra
 Stanowice, village du powiat d'Oława 
 Stanowice, village du powiat de Świdnica 

dans la voïvodie de Lubusz
 Stanowice, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Stanowice, village de la voïvodie de Silésie